Out There (Signifie « là-bas » en anglais) peut désigner :

Musique

Tournée 

 Out There! Tour, tournée de Paul McCartney de 2003.

Chanson 

 Out There, chanson de Dinosaur Junior sortie en 1993 sur l'album Where You Been ;
 Out There, chanson sortie en 1996 sur la bande originale du film d'animation The Hunchback of Notre Dame.

Album 

 Out There, album d'Eric Dolphy sorti en 1960 ;
 Out There, album du groupe de bop Betty Carter sorti en 1958 ;
 Out There, album du groupe de progressive rock Rick Wakeman sorti en 2003 ;
 Out There, album du groupe de rock Eleanor McEvoy sorti en 2006.

Cinéma

Téléfilm 
 Out There, téléfilm de 1995.

Série télévisée 
 Out There, série télévisée australienne diffusée du  à  ;
 Out There, programme court de science fiction diffusée sur CBS ;
 Out There, série télévisée d'animation diffusée sur IFC ;
 Stephen Fry: Out There, documentaire de Stephen Fry à propos de l'homosexualité et de la vie des personnes homosexuelles.

Comics 

 Out There, comics créé en 2001 ;

Jeu vidéo 

 Out There, jeu vidéo indépendant sorti en 2014 sur iOS et Android.